Köder steht für:
 Köder, ein Lockmittel
 Giftköder, eine spezielle Form des Köders

Köder ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Dieter Köder (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Sieger Köder (1925–2015), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Köther
 Köter